Teatralnaja (metrostation Moskou), metrostation in Moskou.
 Teatralnaja (metrostation Sint-Petersburg), metrostation in Sint-Petersburg.
 Teatralnaja (metrostation Samara), metrostation in Samara